La Coppa Movistar è un torneo amichevole di pallavolo femminile riservato alle squadre nazionali. La competizione è organizzata dalla Federazione pallavolistica del Perù. Il torneo si è disputato per la prima volta nel 2011. Nella prima edizione hanno partecipato le nazionali di età inferiore ai 20 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni